

Danse 
 Varsovienne, forme de mazurka en vogue dans les salons parisiens au .

Titre 

 La Varsovienne (1830), chant national écrit par Casimir Delavigne pour faire suite à la Parisienne ;
 La Varsovienne de 1831, chanson polonaise patriotique symbole musical de l'insurrection de 1830 ;
 La Varsovienne (1893), vieux chant polonais également connu sous le titre de La Varsovienne de 1905.